

Astronomia 
 6044 Hammer-Purgstall – asteroide della fascia principale

Persone 
 Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856) – diplomatico e orientalista austriaco

Geografia

Austria 
 Hart-Purgstall – ex comune ora frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Purgstall – ex comune ora frazione di Geras, città nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Purgstall an der Erlauf – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Purgstall bei Eggersdorf – frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)